Яблонне-в-Подьештеди () — город в районе Либерец, Либерецкого края в Чехии.

Город граничит с национальным природным заповедником Jezevčí vrch.

В состав города входит деревня Львова, расположенная в трёх километрах на северо-восток от центра Яблонне-в-Подештеди.

История 
Первое письменное упоминание о деревне датируется 1241 годом.

После 1940 года с Яблонне слились небольшие поселения Марквартице и чешские деревни.

В 1980 году в рамках интеграции муниципалитетов было присоединение других деревень у Яблонне к городу. Это были Гержманце, Кнежице, Лвова, Петровице, Постржелна (чеш. Heřmanice, Kněžice, Lvová, Petrovice a Postřelná). А также небольшие поселения: Кнежички, Кунова, Поле у Яблоннего, Валдов, Знамецка, Зпевна и Жидовице (чеш. Kněžičky, Kunová, Pole u Jablonného, Valdov, Zámecká, Zpěvná a Židovice).

Экономика 
Производственное предприятие Preciosa, филиал № 17 в Яблонне

В городе находится филиал № 17 Яблонецкой компании Preciosa, производителя хрусталя. Здесь производят искусственные камни из кубического циркония размером 0,6 - 3 мм в форме алмаза и бриллианта.

Части города 
Город разбивается на части:

 Jablonné v Podještědí (Яблонне в Подйештеди)
 Česká Ves (Ческа Вес)
 Heřmanice v Podještědí (Гержманце в Подйештеди)
 Kněžice (Кнежички)
 Lada v Podještědí (Лада в Подйештеди)
 Lvová (Лвова)
 Markvartice (Маркварице)
 Petrovice (Петровице)
 Pole (Поле)
 Postřelná (Постржелна)
 Valdov (Валдов)
 Zámecká (Замецка)

Достопримечательности 
 Базилика Святых Лаврентия и Здиславы — одна из малых базилик Чехии.

Население

Примечания

Ссылки 
 www.jablonnevp.cz — официальный сайт 
 

Города Либерецкого края